Beukelaar (plaats), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad.
beukelaar (schild), klein vuistschild.